— железнодорожная станция на Новой Линии Кэйо, расположенная в районе Сибуя.

Платформы находятся на втором подземном этаже станции и лежат по бокам от проходящих по центру путей.

Планировка станции

Близлежащие станции

Ссылки 
 Информация по станции Хатагая